ECL peut faire référence à :
 École centrale de Lyon, une école d'ingénieurs française membre du Groupe Centrale ;
 École centrale de Lille, une école d'ingénieurs française membre du Groupe Centrale ;
 Emitter coupled logic, une technique de conception de circuits logiques ;
 ECL, une entreprise française d'équipements de production d’aluminium ;
 Educational Community License, une licence libre basée sur la Licence Apache.